Varo – cerimonia navale, messa in acqua di un natante, imbarcazione o nave
Varo – nome proprio
Varo – nome italiano del fiume Var, attualmente su territorio francese, che sfocia ad ovest di Nizza
Varo – dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra
Varo – aggettivo che identifica una struttura anatomica affetta da varismo (si veda anche il suo contrario valgo riferito al valgismo)

Persone
San Varo – santo che subi il martirio in Egitto nel IV secolo
Alfeno Varo – giureconsulto latino 
Francisco Varo – monaco dominicano spagnolo
Gaio Licinio Varo – politico e generale romano
Lucio Betilieno Varo – magistrato (censore) romano
Marco Quintilio Varo – politico e militare romano
Publio Attio Varo – politico e militare romano
Publio Quintilio Varo – politico e generale romano
Publio Quintilio Varo – pretore romano
Publio Quintilio Varo il Giovane – politico romano, figlio del politico e generale Publio Quintilio
Quinto Azio Varo – militare romano
Remedios Varo – pittrice ispano-messicana
Sesto Quintilio Varo – politico romano